2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Sarcze – jezioro na Pojezierzu Wałeckim, w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka;
 Jezioro Sarcze – jezioro na Pojezierzu Drawskim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo;
 Sarcze Góry – wzniesienia na Pobrzeżu Koszalińskim

Bibliografia